Kanka ou Kaňka peut faire référence à :

, une ancienne localité,
, un produit pharmaceutique,
 Affaire Megan Kanka (1986–1994) au New Jersey, États-Unis, qui a donné lieu à la Loi de Megan contre les auteurs d'infractions sexuelles.

Personnalités 
Kanka (1977- ), musicien,
František Maxmilian Kaňka (1674–1766), architecte tchèque.

Voir aussi 
 Khanka